L'edizione 1936 del campionato polacco di calcio fu vinta dal Ruch Chorzów.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1936
Campionato polacco di calcio